Metodologia – w grze fabularnej Mag: Wstąpienie jest elementem hierarchicznego podziału Unii Technokratycznej. Metodologie to podgrupy konwencji, które zajmują się określonymi zadaniami za pomocą specyficznych dla siebie metod.

Podział konwencji na metodologie 
 Iteracja X:
 BioMechanika
 Statystycy
 Zarządcy Ruchu i Czasu
 Makrotechnicy
 Nowy Światowy Porządek
 Wieża z Kości Słoniowej
 Obserwatorzy
 Agenci
 Dywizja Q
 Progenitorzy
 Inżynierowie FACADE (ang. Forced Adaptation and Clone Alteration Developmental Eugenicists) ERWAAK – Eugenicy Rozwoju Wymuszonej Adaptacji i Alteracji Klonów
 Gen-inżynierowie
 Kontrola Obrażeń
 Farmakopeiści
 Syndykat
 Wykonawcy
 Kontrolerzy Mediów
 Lombardziści
 Dział Projektów Specjalnych
 Skarbnicy
 Inżynierowie Próżni
 Korpus Między-Wymiarowy (KMW)
 Dział Zespołu Abordażu (DZA)
 Korpus Specjalistów Neutralizacji (KSN)
 Departament Psychologicznego Rozpoznania i Utrzymania (DPRU)
 Agencja Treningu Wykonawstwa i Uwarunkowania (ATWU)
 Rozwój & Wykonanie (R&W)
 Dział Granicy Ziemia (DGZ)
 Grupy Eksploracji Morskiej: Znani także jako "Akwanauci", bądź "Mątwy"
 Kriogeniczni Specjaliści: Znani także jako "Śnieżne Psy"
 Analitycy Hydrotermicznej Botanicznej Mozaiki: Znani także jako "Buszogrzmoty"
 Grupy Eksploracji Niedostępnych Wysokich Elewacji (GENWE)
 Korpusy Eksploracji Podziemnej (KEP): Znani także jako "Świstaki"

Mag: Wstąpienie